Яхино — название населённых пунктов в России:

 Яхино — деревня в Салаватском районе Башкортостана.
 Яхино — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.